Bertrab ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Bertrab (1863–1914), deutscher Offizier und Landschaftsmaler